Сула () е име (когномен) на римските политици от фамилията Корнелии:

 Публий Корнелий Сула (фламин) 270 – 250 пр.н.е.
 Публий Корнелий Руфин Сула, претор 212 пр.н.е., син на горния
 Публий Корнелий Руфин Сула (претор), претор 186 пр.н.е.
 Луций Корнелий Сула Феликс, консул 88 и 80 пр.н.е., диктатор 82 – 79 пр.н.е.
 Публий Корнелий Сула, номиниран за консул 65 пр.н.е.
 Луций Корнелий Сула (консул 5 пр.н.е.)
 Фауст Корнелий Сула, сенатор, син на диктатора и баща на следващия
 Фауст Корнелий Сула (консул 31 г.), суфектконсул 31 г., син на горния, правнук на диктатора
 Корнелий Сула Феликс († 21 г.), Арвалски брат
 Фауст Корнелий Сула Феликс, консул 52 г.
 Луций Корнелий Сула Феликс (консул 33 г.)
 Корнелия Сула, дъщеря на Луций Корнелий Сула, съпруга на Квинт Помпей Руф
 Помпея Сула, съпруга на Юлий Цезар

Сула може да се отнася още до:
 Сула (Норвегия), остров и община в Норвегия
 Сан Педро Сула, наричан често само Сула, град в Хондурас
 Сула (река), река в Източна Европа, ляв приток на Днепър
 Сула (архипелаг), островна група в Индонезия

!